El Torneo de Reserva de Primera B 2015 es la septuagésima séptima edición del Campeonato de Primera B de Reserva de Argentina organizado por la Asociación del Fútbol Argentino.

Equipos participantes

Distribución geográfica de los equipos

Tabla de posiciones

Véase también 

 Torneo de Reserva 2015
 Campeonato de Primera B 2015 (Argentina)

Referencias

Fuentes 
 Reserva de la B

Tercera de Ascenso (Reserva)
Fútbol en 2015